Об'єкти NGC
Галактики
Спіральні галактики
Ерідан (сузір'я)
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784